Weert steht für:

 Weert, niederländische Gemeinde in der Provinz Limburg
 Weert, Dorf in der belgischen Gemeinde Bornem

Weert ist der Familienname folgender Personen:
 Anna De Weert (1867–1950), belgische Malerin
 Kevin De Weert (* 1982), belgischer Radrennfahrer
 Sebald de Weert (1567–1603), niederländischer Seefahrer
 Tom van Weert (* 1990), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Weerth
 Weerd
 Wehrt
 Wert
 Werth
 Weerts